Сан Хасинто има више значења:

 Сан Хасинто (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Хасинто, Ранчо (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Хасинто (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Хасинто, Колонија Елијас (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Хасинто (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Хасинто, Артуро Агилера Ернандез (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Хасинто (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хасинто (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хасинто (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хасинто (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хасинто (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хасинто (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хасинто (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хасинто (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хасинто (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хасинто (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Хасинто (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Хасинто (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Хасинто, Сан Хасинто де ла Палма (Тлалчапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Хасинто (Понситлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хасинто (Сан Мартин Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хасинто (Уискилукан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Хасинто, Ла Лома (Куизео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Хасинто, Ла Гарита (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хасинто (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хасинто (Ел Еспинал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хасинто (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хасинто (Амозок), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Хасинто (Кваутлансинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Хасинто (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Хасинто (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Хасинто (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Хасинто, Лос Наранхос (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хасинто (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хасинто (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хасинто (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хасинто (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хасинто (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Хасинто (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Хасинто (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику